Gründerzeitmuseum steht für
Gründerzeitmuseum im Gutshaus Mahlsdorf, Berlin
Gründerzeitmuseum (Königswinter)